Viedma puede referirse a:

Lugares 
 Viedma, la ciudad capital de la provincia de Río Negro, Argentina.
 Alianza Viedma, un equipo deportivo de la ciudad homónima.
 La diócesis de Viedma, una diócesis cuya cabecera se encuentra en la ciudad homónima.
 la estación Viedma, una estación de ferrocarril ubicada en la ciudad de Viedma.
 el glaciar Viedma, un glaciar ubicado en parte en la zona de litigio del Campo de Hielo Patagónico Sur, entre Chile y la Argentina.
 el lago Viedma, en el extremo sudoeste de la Argentina.
 la península Viedma, una península sobre la margen sur de la ría Deseado, en el Departamento Deseado, provincia de Santa Cruz, Argentina.
 el volcán Viedma, un volcán subglacial ubicado en la vertiente de hielo oriental del campo de hielo patagónico sur.

Personas 
 Enrique Viedma Vidal (1889-1959 ), arquitecto español.
 Juan Antonio Viedma (1830-1869), periodista y poeta español.
 Francisco de Viedma (1737-1809), marino español, explorador de la costa patagónica argentina, cuyo apellido le da nombre a los topónimos antes citados.